Heracleum suecicum är en flockblommig växtart som beskrevs av Elias Fries. Heracleum suecicum ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
suecicum